Аллонж:
 Аллонж (право) — в юриспруденции: дополнительный лист бумаги, прикреплённый к векселю.
 Аллонж (парик) — в истории костюма и причёски пышный парик с длинными рядами локонов.

См. также 
 Алонж — в химии стеклянная изогнутая трубка.